Please Please Me:

 Please Please Me — первый студийный альбом группы The Beatles.
 «Please Please Me» — сингл и песня группы The Beatles с одноимённого альбома.